Екатерина Дмитриевна Решетникова (род. 23 июля 1976 года, Ленинград, СССР) — российская актриса театра и кино.

Биография 
Екатерина Решетникова родилась 23 июля 1976 года в Сарове.

В 1997 году окончила Щукинское училище. В 1998 году Екатерина Дмитриевна была принята в стажёрскую группу Малого драматического театра.

Решетникова играет в таких спектаклях, как «Дом Бернарды Альбы», «Муму», «Русалочка», «Братья и сёстры». Ранее исполняла роли в спектаклях «Золушка» (Золушка), «Клаустрофобия», «Невесомая принцесса», «Портрет с дождём». Также актриса играет главную роль в спектакле «Мадам Бовари» в Балтийском доме в Санкт-Петербурге.

Личная жизнь 
Актриса была замужем 2 раза: в первый раз за актёром Сергеем Лесогоровым, а второй — за актёром Игорем Черневичем. Есть 2 сына — Иван (7.07.1996) от первого брака и Филипп (10.01.2001) от второго брака (в 2016 году супруги оформили развод).

Признание и награды

Творчество

Роли в театре

Малый драматический театр (Санкт-Петербург) 
 2002 — «Московский хор» Людмила Петрушевская. Режиссёр: Игорь Коняев — Ольга.
 2003 — «Невесомая принцесса» Джордж Макдональд. Режиссёр: Наталья Колотова — Невесомая принцесса, Земля, Королева.
 2006 — «Дом Бернарды Альбы» Федерико Гарсиа Лорка. Режиссёр: Юрий Кордонский — Ангустиас, Магдалена
 2010 — «Русалочка» Ханс Кристиан Андерсен. Режиссёр: Руслан Кудашов — Принцесса.

Балтийский дом 
 2011 — «Москва — Петушки» — Венедикт Ерофеев. Режиссёр: Андрей Жолдак
 2013 — «Мадам Бовари» — роль Эммы (главная). Режиссёр: Наталья Индейкина.

Фильмография

Съёмки в клипах 
 1996 — Браво — Этот город
 1996 — Браво — Это за окном рассвет

Примечания

Ссылки 

 Екатерина Решетникова на сайте rusakters.ru

Актрисы России
Родившиеся в Санкт-Петербурге
Родившиеся 23 июля
Родившиеся в 1976 году
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина